Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 719 dans le monde.

 Route nationale 719 en France
 Autoroute A719 en France